Free Hand:
 Adobe FreeHand — векторный графический редактор, ранее разрабатываемый фирмой Adobe.
 Free Hand — седьмой студийный альбом британской рок-группы Gentle Giant.
 Left Hand Free — сингл английской инди-рок группы alt-J.